Artykuł prezentuje listę albumów numer jeden w notowaniu OLiS w roku 2003.

Historia listy

Przypisy 

Listy albumów numer jeden w Polsce
2003 w Polsce
2003 w muzyce